Буэнависта-де-Куэ́льяр () — муниципалитет в Мексике, штат Герреро, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 12 688 человек.

Общие сведения 
Название муниципалитета составное: Buenavista с испанского — прекрасный вид и Cuéllar дано в честь губернатора штата Рафаэля Куэльяра.

Площадь муниципалитета равна 304 км², что составляет 0,48 % от площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами Герреро: на юго-востоке с Уицуко-де-лос-Фигероа, на юго-западе с Игуала-де-ла-Индепенденсией, на западе и севере с Таско-де-Аларконом, а на северо-востоке с другим штатом Мексики — Морелосом.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 13 декабря 1944 года, в его состав входит 27 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 23,6 %, промышленность и строительство — 42 %, сфера обслуживания и туризма — 32,8 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 98,4 %;
 водоснабжение: 90,9 %;
 водоотведение: 93,9 %.

Туризм 
Основной достопримечательностью является приходская церковь Святого Антония в муниципальном центре.

См. также 
 Муниципалитеты Герреро
 Портал:Мексика

Примечания 

Муниципалитеты Герреро